Palisa ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Palisa (1848–1925), österreichischer Astronom
 Vilém Palisa (1923–1999), tschechischer Mediziner

Palisa steht außerdem für:
 Palisa (Mondkrater), benannt nach Johann Palisa